Альтрип () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
На этом месте при римском императоре Флавиусе в 369 году был построен замок Alta Ripa

Входит в состав района Рейн-Пфальц. Население составляет 7653 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 10,48 км². Официальный код — 07 3 38 001.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца